Legend (álbum) - uma coletânea com os maiores sucessos de Bob Marley e sua banda, The Wailers
 Legend (canal de televisão) - canal de televisão britânico
 Legend (filme) - filme americano de 1985 dirigido por Ridley Scott
 Legends (álbum) - o terceiro álbum de estúdio da banda polaca de power metal Crystal Viper
 Legends (canção de Kerli) - uma canção da cantora estoniana Kerli
 Legends (série de televisão) - uma série de televisão estadunidense
 Acura Legend - um sedan de luxo da Honda
 Legend (2015) - filme de 2015
 Legends of Tomorrow - uma série de televisão estadunidense da editora DC Comics
 Lendas (DC Comics) - uma minisérie da editora DC Comics

Ver também
 Lenda (desambiguação) - para outros interwikis

Desambiguação